Cao Phong (huyện), een huyện in de provincie Hòa Bình.
 Cao Phong (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd huyện.
 Cao Phong (xã), een xã in huyện Sông Lô, provincie Vĩnh Phúc